Валаам може да се отнася за:
 Валаам (остров)
 Валаам (архипелаг)
 Валаам (чародей)